Лондон 1922 — 17-й конгресс Британского шахматного союза, который проходил с 11 июля по 19 августа 1922 года в Лондоне. Первое выступление в ранге чемпиона мира X. Р. Капабланки, одержавшего убедительную победу в главном турнире. Во время 
соревнования было подписано Лондонское соглашение.

Турнирная таблица

Побочные турниры 
 «А» — 1. Р. Мичелл; 
 «Б» — 1. А. Вайда.

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 101—102.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Лондон (шахматный турнир)
Июль 1922 года
Август 1922 года
1922 год в шахматах
1922 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1922 году